Malvern puede referirse a:

 Malvern, Inglaterra

 Malvern (Alabama), Estados Unidos
 Malvern (Arkansas), Estados Unidos
 Malvern (Australia Meridional), Australia
 Malvern (Iowa), Estados Unidos
 Malvern (Ohio), Estados Unidos
 Malvern (Pensilvania), Estados Unidos
 Malvern (Victoria), Australia